Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1908. Tekmovanja so potekala v šestindvajsetih disciplinah za moške med 13. in 25. julijem 1908 v Londonu, udeležilo se jih je 446 atletov iz dvajsetih držav.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Zastopane države

  (9) 
  (3) 
  (6) 
  (3) 
  (27) 
  (8) 
  (15) 
  (19) 
  (21) 
  (126) 

  (12) 
  (20) 
  (13) 
  (20) 
  (11) 
  (1) 
  (9) 
  (33) 
  (1) 
  (89)

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 
 
  

1908
Športi Poletnih olimpijskih iger 1908